De Bundesliga 1974/75 was het twaalfde seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalcompetitie. Het was het 66e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Borussia Mönchengladbach veroverde voor de derde keer de titel in de Bundesliga. Het was ook de derde landstitel voor de club.

Eindstand 

 Kampioen Borussia Mönchengladbach en titelverdidiger Bayern München plaatsten zich voor de Europacup I 1975/76
 Bekerwinnaar Eintracht Frankfurt plaatste zich voor de Europacup II 1975/76
 De nummers 2, 4 en 5 van de competitie, Hertha BSC, Hamburger SV en 1.FC Köln, en de bekerfinalist, MSV Duisburg, namen deel in de UEFA Cup 1975/76
 VfB Stuttgart, Tennis Borussia Berlin en Wuppertaler SV degradeerden naar de 2. Bundesliga
 De kampioenen, Hannover 96 (Nord) en Karlsruher SC (Süd), en Bayer 05 Uerdingen (na beslissingswedstrijden tegen FK Pirmasens, 4-4, 6-0) promoveerden uit de 2. Bundesliga

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1974/75